En wave-piercer er en hurtigtsejlende katamaran med et smalt og spidst skrog.

Eksterne henvisninger 
Lexopen

Skibstyper